Torneo Apertura 2002 puede referirse a:

 Torneo Apertura 2002 en Argentina.
 Torneo Apertura 2002 en Bolivia.
 Torneo Apertura 2002 en Chile.
 Torneo Apertura 2002 en Colombia.
 Torneo Apertura 2002 en Costa Rica.
 Torneo Apertura 2002 en El Salvador.
Torneo Apertura 2002 en Guatemala.
 Torneo Apertura 2002 en Honduras.
 Torneo Apertura 2002 en México.
 Torneo Apertura 2002 en Nicaragua.
 Torneo Apertura 2002 en Panamá.
 Torneo Apertura 2002 en Paraguay.
 Torneo Apertura 2002 en Perú.
 Torneo Apertura 2002 en Uruguay.
 Torneo Apertura 2002 en Venezuela.

Véase también
 Torneo Clausura 2002,  desambiguación.
 Torneo Apertura 2001,  desambiguación.
 Torneo Apertura 2003,  desambiguación.